Umbilicus veneris (lateinisch; „Venusnabel“) bezeichnet(e) unter anderem die Pflanzen:

 Echter Venusnabel
 Zimbelkraut
 Einbeere

Siehe auch:
 Waagrechter Venusnabel
 Venusnabel